Alabaster – città della Contea di Shelby, Alabama
 Alabaster – township della Contea di Iosco, Michigan (Stati Uniti d'America)
 Alabaster – manga pubblicato da Weekly Shōnen Champion

Altri progetti